Гранольерс:

 Гранольерс — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Гранольерс, Марсель (род. 1986) — испанский профессиональный теннисист.